Simon György (1923–2017) színész, szinkronszínész
 Simon György (1930) orvos, gyermekgyógyász, kardiológus, egyetemi tanár, az orvos tudományok kandidátusa
 Simon György (1930) közgazdász, a közgazdaság tudományok kandidátusa
hasonló nevűek
 Bonyhai Simon György (1673–1739) erdélyi református püspök
 Simon György János (1894–1968) festő, grafikus